Lützhøft er en landmands- og præsteslægt, der stammer fra Angel og føres tilbage til gårdejer Jes Lützhøft (1694-1764) i Kisby, der måske nedstammer fra en Hüfner af samme navn (1610-1705) i Skålby. Jes Lützhøfts søn, forpagter af Sandagergård Ditlev Christian Lützhøft (1733-1787) var fader til kancelliråd, by- og herredsfoged i Thisted Jes Lützhøft (1771-1838) — hvis søn var agent, prokurator og landstingsmand Hans Ditlev Lützhøft (1798-1858) til Tandrup — og møller Nicolaus Lützhøft (1768-1826), der blandt andre havde sønnen kancelliråd, forvalter af Alkestrup, landvæsens- og tiendekommissær, prokurator Hans Henrik Lützhøft (1791-1852). Denne var fader til prokurator Lauritz Nicolaus Lützhøft (1820-1882) og til Holten Frederik Lützhøft (1822-1903), der til 1864 var sognepræst i Bylderup, og derefter til Ørsted og Dåstrup. Han var fader til stiftsprovst i Odense Hans Henrik Holten Lützhøft (1857-1943), til lægen Frederik Jansen Holten Lützhøft (1858-1935) og maleren, kunstkritikeren Laurids Nicolaus Holten Lützhøft (1864-1928) og til forstander for Det Kongelige Opfostringshus Carl Christian Holten Lützhøft (1869-1939). Stiftsprovst Hans Henrik Holten Lützhøft var fader til direktør Holten Lützhøft (1884-1954).

Hans Ditlev Lützhøft til Tandrup var fader til Jes Eske Christian Lützhøft (1829-1876), som arvede Tandrup, og som var fader til Hans Hendrik Ditlev Lützhøft (1859-1946). Han var fader til Folmer Christian Eske Lützhøft (1890-1964), som var fader til Hans Christian Preben Lützhøft, der var den sidste ejer af Tandrup i Lützhøft-slægten.

Et senere medlem af slægten er skuespiller Morten Lützhøft (født 1963).

Kilder 
 Albert Fabritius, "Lützhøft", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
 Hans Holten Lützhøft: Slægten Lützhøft 1610-1936, 1936.
 Tandrups ejerkronologi

 
Slægter fra Danmark